Dark Assassin ist:
 Sabotage – Dark Assassin, der deutsche Verleihtitel des Films Sabotage 
 Dark Assassin (2006), ein Film von Jason Yee